R60 steht für:
 Wympel R-60, Luft-Luft-Lenkwaffe
 R60 (Jordanien), Fernstraße in Jordanien

R60